Nemere ist der Familienname von:
István Nemere, ungarischer Schriftsteller
Zoltán Nemere, ungarischer Degenfechter